Beermann ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Beermann (* 1974), deutscher Schauspieler
 Daniel Wilhelm Beermann, Landrat des Kreises Erkelenz 1826–1850
 Frank Beermann (* 1965), deutscher Dirigent
 Friedrich Beermann (1912–1975), deutscher Politiker (SPD), Bundestagsabgeordneter
 Fritz Beermann (1856–1928), deutscher Architekt und Eisenbahn-Baubeamter
 Guido Beermann (* 1965), deutscher Ministerialbeamter und Politiker (CDU)
 Heinrich Friedrich Albert Beermann (1892–1957), deutscher Verwaltungsbeamter, Mitglied des Kurhessischen Kommunallandtages
 Hermann Beermann (1903–1973), deutscher Gewerkschaftsführer
 Janine Beermann (* 1983), deutsche Feldhockeyspielerin
 Jens Beermann (1959–1997), deutscher Fußballspieler
 Johann Heinrich Beermann (1767–1850), deutscher Jurist, MdL Kurhessen
 Johannes Beermann (* 1960), deutscher Politiker (CDU), ehemaliger  Landesminister in Sachsen
 Johannes Beermann (Bischof) (1878–1958), deutscher evangelischer Theologe und Bischof
 Maik Beermann (* 1981), deutscher Politiker (CDU)
 Malte Beermann (* 1992), deutscher Fußballspieler
 Ralph F. Beermann (1912–1977), US-amerikanischer Politiker
 Rudolf Beermann (1845–1938), deutscher Kaufmann und Parlamentarier
 Timo Beermann (* 1990), deutscher Fußballspieler
 Wilhelm Beermann (1936–2020), deutscher Manager
 Wolfgang Beermann (1921–2000), deutscher Biologe

Siehe auch:
 Biermann
 Behrmann
 Bermann
 Beerman